Села:
 Назаренки — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 — Котелевський район)
 Назаренки — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 2020 — Новосанжарський район)